Aquesta llista d'exploradors polars recull només els pioners en les exploracions de les regions de l'Àrtic i l'Antàrtida.

 Jameson Adams
 Stian Aker
 Roald Amundsen
 Salomon August Andrée
 Piotr Fyodorovich Anjou
 Josée Auclair
 Ann Bancroft
 Willem Barents
 Michael Barne
 Robert Bartlett
 Fabian von Bellingshausen
 Olav Bjaaland
 Carsten Borchgrevink
 Jon Bowermaster
 Henry Robertson Bowers
 Louise Boyd
 Edward Bransfield
 William Speirs Bruce
 Daniel Byles
 Richard Evelyn Byrd
 Todd Carmichael
 Umberto Cagni
 Jacques Cartier
 Semion Chelyuskin
 Apsley Cherry-Garrard
 Jeremy Clarkson
 George Comer
 Sebastian Copeland
 Frederick A. Cook
 James Cook
 Henry Cookson
 Tom Crean
 Francis Crozier
 Edgeworth David
 Jason De Carteret
 Edwin de Haven
 George J. Dufek
 Jules Dumont d'Urville
 Lincoln Ellsworth
 Edward Evans
 Edgar Evans
 Sir Ranulph Fiennes
 John Franklin
 Peter Freuchen
 Martin Frobisher
 Vivian Fuchs
 Tobias Furneaux
 Adrien de Gerlache
 Adolphus Greely
 Pen Hadow
 Charles Francis Hall
 Helmer Hanssen
 Bernhard Hantzsch
 Sverre Hassel
 Adrian Hayes
 Isaac Israel Hayes
 Samuel Hearne
 Matthew A. Henson
 Matthew Henson
 Wally Herbert
 Alex Hibbert
 Edmund Hillary
 John Hornby
 Henry Hudson
 Edward Israel
 Antony Jinman
 Erling Kagge
 Elisha Kent Kane
 Sydney L. Kirkby
 Gerald Ketchum
 Paul Landry
 Khariton Laptev
 Christian Leden
 Ernest de Koven Leffingwell
 Alistair Mackay
 Alexander MacKenzie
 Cecil Madigan
 Rune Malterud
 Donal T. Manahan
 Albert Hastings Markham
 Eric Marshall
 Douglas Mawson
 Francis Leopold McClintock
 Jim McNeill
 Janice Meek
 Fridtjof Nansen
 George Nares
 Edward W Nelson
 Umberto Nobile
 Adolf Erik Nordenskiöld
 Børge Ousland
 Nathaniel Palmer
 William Parry
 Charlie Paton
 Robert Edwin Peary
 Eric Philips
 Ralph Plaisted
 Richard Profit
 Lewis Gordon Pugh
 Emil Racovita
 Pierre-Esprit Radisson
 John Rae
 Knud Rasmussen
 Andrew Regan
 George W. Rice
 John Richardson
 Hjalmar Riiser-Larsen
 Alfred Ritscher
 Edith Ronne
 Finn Ronne
 James Clark Ross
 John Ross
 Yakov Sannikov
 Otto Schmidt
 William Scoresby
 Robert Falcon Scott
 Georgy Sedov
 Ernest Shackleton
 Nobu Shirase
 Paul Siple
 Will Steger
 Otto Sverdrup
 Robert Swan
 Boris Vilkitsky
 Richard Weber
 James Weddell
 Walter Wellman
 Frank Wild
 Hubert Wilkins
 Oscar Wisting

Llistes de biografies